В парному розряді жіночого тенісного турніру Porsche Tennis Grand Prix 1983, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1983, Мартіна Навратілова і Кенді Рейнолдс виграли титул, у фіналі перемігши пару Вірджинія Рузічі і Катрін Танв'є 6–2, 6–1.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Кенді Рейнолдс (чемпіонки)
 Джо Дьюрі /  Енн Кійомура (чвертьфінал)

 Енн Гоббс /  Ева Пфафф (чвертьфінал)
 Вірджинія Рузічі /  Катрін Танв'є (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Porsche Tennis Grand Prix